Die Saison 2022/23 der Oberliga Baden-Württemberg soll die 45. Spielzeit der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg und die fünfzehnte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland werden. Sie wurde am 5. August 2022 eröffnet und wird zwischen dem 4. Dezember 2022 und dem 2. März 2023 durch eine Winterpause unterbrochen.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2022/23 haben sich bislang folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 der Absteiger aus der Regionalliga Südwest 2021/22 aus dem Gebiet Baden-Württemberg:
  SG Sonnenhof Großaspach
 die verbliebenen Mannschaften aus der Oberliga Baden-Württemberg 2021/22:
  Stuttgarter Kickers
  TSG Backnang 1919
  FC 08 Villingen
  1. Göppinger SV
  1. CfR Pforzheim
  FC Nöttingen
  FSV 08 Bietigheim-Bissingen
  SSV Reutlingen 05
  Sport-Union Neckarsulm
  FV Ravensburg
  1. FC Rielasingen-Arlen
  SV Oberachern
  Freiburger FC
 der Meister der Verbandsliga Baden 2021/22: 
 ATSV Mutschelbach
 der Meister der Verbandsliga Südbaden 2021/22:
  Offenburger FV
 der Meister der Verbandsliga Württemberg 2021/22:
  FSV Hollenbach
 der Sieger der Aufstiegsrunde zur Oberliga Baden-Württemberg:
  FC Holzhausen

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Stadien

Einzelnachweise 

2022
Oberliga Baden-Wurttemberg